Чарльз Оуклі (,  18 грудня 1963, Клівленд, США) — американський професіональний баскетболіст, що грав на позиціях важкого форварда і центрового за низку команд НБА. Згодом — баскетбольний тренер.

Ігрова кар'єра
Починав грати у баскетбол у команді старшої школи Джона Гея (Клівленд, Огайо). На університетському рівні грав за команду Вірджинія Юніон (1981–1985).

1985 року був обраний у першому раунді драфту НБА під загальним 9-м номером командою «Клівленд Кавальєрс», проте одразу був обміняний до «Чикаго Буллз». Захищав кольори команди з Чикаго протягом наступних 3 сезонів.

З 1988 по 1998 рік грав у складі «Нью-Йорк Нікс», куди був обміняний на Білла Картрайта.

1999 року в обмін на Маркуса Кембі перейшов до «Торонто Репторз», у складі якої провів наступні 2 сезони своєї кар'єри.

Наступною командою в кар'єрі гравця була «Чикаго Буллз», за яку він відіграв один сезон.

З 2002 по 2003 рік грав у складі «Вашингтон Візардс».

Останньою ж командою в кар'єрі гравця стала «Х'юстон Рокетс», до складу якої він приєднався 2004 року і за яку відіграв лише частину сезону.

Статистика виступів в НБА

Регулярний сезон 

|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Чикаго Буллз»
|77 ||30 ||23.0 ||.519 ||.000 ||.662 ||8.6 ||1.7 ||.9 ||.4 ||9.6
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Чикаго Буллз»
|82 ||81 ||36.3 ||.445 ||.367 ||.686 ||13.1 ||3.6 ||1.0 ||.4 ||14.5
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Чикаго Буллз»
|82 ||82 ||34.3 ||.483 ||.250 ||.727 ||13.0 ||3.0 ||.8 ||.3 ||12.4
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Нью-Йорк Нікс»
|82 ||82 ||31.8 ||.510 ||.250 ||.773 ||10.5 ||2.3 ||1.3 ||.2 ||12.9
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Нью-Йорк Нікс»
|61 ||61 ||36.0 ||.524 ||.000 ||.761 ||11.9 ||2.4 ||1.0 ||.3 ||14.6
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Нью-Йорк Нікс»
|76 ||74 ||36.0 ||.516 ||.000 ||.784 ||12.1 ||2.7 ||.8 ||.2 ||11.2
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Нью-Йорк Нікс»
|82 ||82 ||28.2 ||.522 ||.000 ||.735 ||8.5 ||1.6 ||.8 ||.2 ||6.2
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Нью-Йорк Нікс»
|82 ||82 ||27.2 ||.508 ||.000 ||.722 ||8.6 ||1.5 ||1.0 ||.2 ||6.9
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Нью-Йорк Нікс»
|82 ||82 ||35.8 ||.478 ||.000 ||.776 ||11.8 ||2.7 ||1.3 ||.2 ||11.8
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Нью-Йорк Нікс»
|50 ||49 ||31.3 ||.489 ||.250 ||.793 ||8.9 ||2.5 ||1.2 ||.1 ||10.1
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Нью-Йорк Нікс»
|53 ||51 ||33.5 ||.471 ||.269 ||.833 ||8.7 ||2.6 ||1.1 ||.3 ||11.4
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Нью-Йорк Нікс»
|80 ||80 ||35.9 ||.488 ||.263 ||.808 ||9.8 ||2.8 ||1.4 ||.3 ||10.8
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Нью-Йорк Нікс»
|79 ||79 ||34.6 ||.440 ||.000 ||.851 ||9.2 ||2.5 ||1.6 ||.3 ||9.0
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Торонто Репторз»
|50 ||50 ||32.9 ||.428 ||.200 ||.807 ||7.5 ||3.4 ||.9 ||.4 ||7.0
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Торонто Репторз»
|80 ||80 ||30.4 ||.418 ||.341 ||.776 ||6.8 ||3.2 ||1.3 ||.6 ||6.9
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Торонто Репторз»
|78 ||77 ||35.5 ||.388 ||.224 ||.836 ||9.5 ||3.4 ||1.0 ||.6 ||9.6
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Чикаго Буллз»
|57 ||26 ||34.3 ||.369 ||.167 ||.750 ||6.0 ||2.0 ||.9 ||.2 ||3.8
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Вашингтон Візардс»
|42 ||1 ||12.2 ||.418 ||– ||.824 ||2.5 ||1.0 ||.3 ||.1 ||1.8
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Х'юстон Рокетс»
|7 ||0 ||3.6 ||.333 ||– ||.833 ||.7 ||.3 ||.0 ||.0 ||1.3
|- class="sortbottom"
|style="text-align:center;" colspan="2"| Усього за кар'єру
|1,282 ||1,159 ||31.4 ||.471 ||.253 ||.761 ||9.5 ||2.5 ||1.1 ||.3 ||9.7
|- class="sortbottom"
|style="text-align:center;" colspan="2"| В іграх усіх зірок
|1 ||0 ||11.0 ||.333 ||– ||– ||3.0 ||3.0 ||.0 ||.0 ||2.0

Плей-оф 

|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Чикаго Буллз»
|3 ||– ||29.3 ||.524 ||– ||.615 ||10.0 ||1.0 ||2.0 ||.7 ||10.0
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Чикаго Буллз»
|3 ||– ||43.0 ||.380 ||.500 ||.833 ||15.3 ||2.0 ||1.3 ||.3 ||20.0
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Чикаго Буллз»
|10 ||– ||37.3 ||.440 ||.000 ||.875 ||12.8 ||3.2 ||.6 ||.4 ||10.1
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Нью-Йорк Нікс»
|9 ||– ||33.2 ||.479 ||.500 ||.667 ||11.2 ||1.2 ||1.3 ||.1 ||9.7
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Нью-Йорк Нікс»
|10 ||– ||33.6 ||.512 ||1.000 ||.654 ||11.0 ||2.7 ||1.1 ||.2 ||12.1
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Нью-Йорк Нікс»
|3 ||3 ||33.3 ||.476 ||– ||.500 ||10.3 ||1.0 ||.7 ||.3 ||7.7
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Нью-Йорк Нікс»
|12 ||12 ||29.5 ||.379 ||– ||.741 ||9.0 ||.7 ||.7 ||.4 ||5.3
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Нью-Йорк Нікс»
|15 ||15 ||33.8 ||.481 ||– ||.727 ||11.0 ||1.1 ||1.1 ||.1 ||11.1
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Нью-Йорк Нікс»
|25 ||25 ||39.7 ||.477 ||– ||.775 ||11.7 ||2.4 ||1.4 ||.2 ||13.2
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Нью-Йорк Нікс»
|11 ||11 ||38.3 ||.450 ||.400 ||.824 ||8.5 ||3.7 ||1.7 ||.5 ||13.1
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Нью-Йорк Нікс»
|8 ||8 ||38.5 ||.500 ||.333 ||.694 ||8.6 ||1.8 ||1.0 ||.0 ||13.1
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Нью-Йорк Нікс»
|10 ||10 ||35.8 ||.442 ||.000 ||.759 ||8.8 ||1.6 ||2.2 ||.3 ||9.8
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Нью-Йорк Нікс»
|10 ||10 ||34.2 ||.408 ||– ||.920 ||8.5 ||1.4 ||1.1 ||.2 ||8.1
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Торонто Репторз»
|3 ||3 ||36.7 ||.483 ||.286 ||.000 ||7.7 ||3.7 ||2.0 ||.3 ||10.0
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Торонто Репторз»
|12 ||12 ||32.6 ||.435 ||.375 ||.824 ||6.3 ||1.8 ||1.0 ||.6 ||9.3
|- class="sortbottom"
|style="text-align:center;" colspan="2"| Усього за кар'єру
|144 ||– ||35.5 ||.459 ||.366 ||.755 ||10.0 ||2.0 ||1.2 ||.3 ||10.8

Тренерська робота
2010 року став асистентом головного тренера команди «Шарлотт Бобкетс», в якій пропрацював до 2011 року.

Посилання 
 

Афроамериканські баскетболісти
Баскетбольні тренери США
Центрові
Важкі форварди
Баскетболісти «Чикаго Буллз»
Баскетболісти «Нью-Йорк Нікс»
Баскетболісти «Торонто Репторз»
Баскетболісти «Вашингтон Візардс»
Баскетболісти «Х'юстон Рокетс»
Задрафтовані «Клівленд Кавальєрс»
Уродженці Клівленда
Спортсмени з Огайо